Asenham ist der Name folgender Orte:

 Asenham (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach im Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Asenham (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Asenham (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott im Landkreis Passau, Bayern
 Asenham (Gemeinde Mehrnbach), Ortschaft der Gemeinde Mehrnbach im Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich